Grillskär är en ö i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 29 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 260 kilometer väster om Helsingfors.
Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 490 meter i öst-västlig riktning. Ön höjer sig omkring 10 meter över havsytan.

Kommentarer

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö